Bugarin oder Bugarín ist der Familienname folgender Personen:

 Jolly R. Bugarin, philippinischer Kriminologe und Kriminalist
 José Ignacio Bugarín (* 1968), spanischer Ruderer
 María Aileen H. Bugarin, philippinische Diplomatin